Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 19 липня. Кваліфікація відбулась 16 липня.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Основна сітка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2022